Гарпастум:
 Гарпастум (игра)
 Гарпастум (фильм)